I съезд народов Терека;
 II съезд народов Терека;
 III съезд народов Терека;
 IV съезд народов Терека;
 V съезд народов Терека;